Menallen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Menallen Township (Adams County, Pennsylvania)
 Menallen Township (Fayette County, Pennsylvania)